«РАТМ» («РАТМ Холдинг») — российская компания, владеющая предприятиями оптико-электронного приборостроения, производством оборонной и стекольной продукции. Штаб-квартира — в Москве. Основной владелец группы и президент — Эдуард Таран.

Начала деятельность с поставок в сибирские регионы энергетических углей и топлива, со временем «РАТМ Холдинг» сумел завоевать позиции в ряде отраслей..

Основные предприятия: 
«Гидромаш» (Москва, насосное оборудование).
Завод «Экран» (Новосибирск, стеклотара)). 
Ростовский оптико-механический завод (Ярославская область, оптика для бронетехники).
«Экран — оптические системы» (Новосибирск, электронно-оптические преобразователи для приборов ночного видения).
Катайский насосный завод (Курганская область). 

Также в структуру входит девелоперская новосибирская фирма «РАТМ-Девелопмент» и венчурный фонд «Ломоносов Капитал».

До декабря 2013 года в состав РАТМ входил завод «Искитимцемент» (Новосибирская область).

Выручка группы в 2006 году составила $520 млн (около половины суммы приходилось на заводы «Искитимцемент» и «Экран»), EBITDA — $200 млн.

Критика 
Компания неоднократно обвинялась в попытках силового захвата заводов «Элсиб» и «Ангарскцемент». Также компания критиковалась за поставки некачественного угля на ТЭЦ города Рубцовска и невыплату заработной платы на заводе «Алтайский трактор» (по последнему случаю прокуратура выносила главе компании официальное предупреждение).

22 августа 2010 года в московском аэропорту Шереметьево Эдуард Таран был задержан сотрудниками МВД, а позднее по решению суда арестован. Предприниматель подозревался в попытке дачи взятки сотрудниками милиции. Председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в интервью сайту партии «Единая Россия» не исключил, что дело имело «заказной» характер. Через шесть месяцев уголовное дело в отношении было закрыто за отсутствием состава преступления.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании Москвы
Холдинги России